Henryk Kasperczak (ur. 1946) –  polski piłkarz grający na pozycji pomocnika, reprezentant Polski, olimpijczyk, trener
 Janusz Kasperczak (1927–2002) – polski bokser, pierwszy powojenny mistrz Europy